RF
radiofrequência
Renda Fixa
Revolução Francesa
Receita Federal do Brasil
República Francesa
cabo coaxial (Variação)
 Rf
 símbolo químico do rutherfórdio

Desambiguações de siglas